SSC est, selon le cas, le sigle de :
 Schéma de services collectifs ;
 Station spatiale chinoise
 Shelby Super Cars ;
 Sistema di supporto alla condotta ;
 Société de la Sainte-Croix, association internationale de prêtres anglicans ;
 Système Solaire Combiné, un type d'installation solaire ;
 Shared Services Center ou Centre de services partagés, défini par le Journal officiel comme une entité chargée de la gestion en commun des services nécessaires à plusieurs sociétés ou divisions d'un même groupe ;
 la commission de la sauvegarde des espèces de l'UICN, en anglais  ;
 le Superconducting Super Collider, un projet avorté d'accélérateur de particules.

Voir aussi 
 SSC Aero, supercar
 Thrust SSC, véhicule supersonique
 SSC Naples, club sportif italien de la ville de Naples
 SSC Giugliano, club sportif italien
 SS&C Technologies, entreprise américaine de logiciels financiers
 Saïan Supa Crew, collectif de hip-hop français.